III Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Diritto - procedura e ordinamento giudiziario - affari di giustizia della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 III Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-in corso) – denominazione della Commissione Affari esteri e comunitari della Camera dei deputati a partire dalla III legislatura della Repubblica Italiana